Szeroki Mur – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Szeroki Mur – skała na wzniesieniu Żarnowa na Wyżynie Olkuskiej